Фоминское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гороховецкого района Владимирской области.

Административный центр — село Фоминки

История 
Фоминское сельское поселение образовано 13 мая 2005 года Законом Владимирской области № 56-ОЗ. В его состав вошли территории бывших сельских советов (с 1998 года — сельских округов): Гришинского, Рождественского и Фоминского.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Фоминское сельское поселение на сайте района

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Гороховецкого района